Сула () — коммуна в губернии Ругаланн в Норвегии. Административный центр коммуны — город Сула. Официальный язык коммуны — букмол. Население коммуны на 2016 год составляло 26 096 человек. Площадь коммуны Сола — 69,53 км², код-идентификатор — 1124.

История населения коммуны 
Население коммуны за последние 60 лет.

См. также 
 Коммуны Норвегии

Примечания

Ссылки 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии